Barinas – stato del Venezuela
Barinas – comune del Venezuela nell'omonimo stato
Barinas – capitale dell'omonimo stato